Bohemus, Boemus bezeichnet:

 Čech (Urvater Tschech, tschechisch: Čech, deutsch: Tschech), eine Sagengestalt, die das tschechische Volk in seine neue Heimat geführt haben soll
 Johannes Böhm (Humanist) (auch Boehm, Boemus, Bohemus, Bohemus Aubanus; ~1485–1533/1535), deutscher Humanist und Ethnograph
 Albert Behaim (Albertus Bohemus; ~1190/1195–1260?), Verfasser des Brief- und Memorialbuches von 1245
 Martin Behaim ( Martin Bohemus; 1459–1507), Kosmograph
 Bohemus, eine Gruppe von Dissidenten-Autoren der 1970er Jahre in Tschechien

Siehe auch: 
 Beheim, Böheim, Böhm